El término Zeta puede tener cualquiera de las siguientes acepciones:

Alfabeto 

 Zeta, última letra del alfabeto latino.
 Zeta (Θ θ), octava letra del alfabeto griego.
 Dseda (Ζ ζ), es la sexta letra del alfabeto griego (que antiguamente se escribía «zeta»).

Geografía 
 Zeta, principal llanura de la República de Montenegro, en los Balcanes.
 Zeta, río en Montenegro, afluente del Morača.

Historia 

 Zeta, estado europeo en los Balcanes, que existió entre 1356 y 1421.
 Banovina de Zeta, provincia del Reino de Yugoslavia, entre 1929 y 1941.

Matemáticas 

 Función zeta de Riemann, una función matemática muy importante en la teoría de números.
 Z, del vocablo alemán Zahlen es el conjunto de los números enteros.

Música 
 Zeta, cantante del grupo español de folk metal Mägo de Oz.
 Zeta, empresa estadounidense fabricante de violines eléctricos. Por extensión, cada uno de esos artefactos.
 Zeta, Grupo de blues rock psicodélico proveniente de Bezana.

Organizaciones 
 Los Zetas: son un cártel delictivo mexicano que opera en el narcotráfico.
 Grupo ZETA, grupo de comunicación español.
 FK Zeta, equipo de fútbol de la ciudad de Podgorica, en Montenegro.

Pasatiempos 
 Zeta, abreviatura de zetagrama, un tipo de crucigrama en el que algunas de las respuestas a las definiciones zigzaguean por las casillas de la rejilla, esto es, las palabras pueden acabar o empezar en líneas (verticales u horizontales) distintas a las que han empezado o acabado.

Tecnología 
 Zeta, sistema operativo de la familia OSBOS.
 Pinza zeta, utilizada para fijación de módulos fotovoltaicos a perfiles ranurados.